El Profesor Locovich es un corredor de Los autos locos. El profesor conduce el coche número 3 llamado El Súper Convertible con forma de barco con ruedas que se transforma casi en cualquier cosa que se mueva.

En la versión original de la serie el personaje es doblado por Don Messick.

En otro idiomas 
 Professor Aéreo en Brasil y Portugal.
 Professor Pat Pending en EE. UU.
 Professor Patente en Portugal.

Series y personajes de Hanna-Barbera
Pilotos de automovilismo ficticios
Científicos locos ficticios
Personajes de Los Autos Locos